Keter-David-Synagoge (, „Synagoge der Krone des David“) steht für:
 Keter-David-Synagoge (Tel Aviv)
 Keter-David-Synagoge (Isfahan)